Иваньки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Иваньки — деревня в Миорском районе Витебской области.

Украина 
 Иваньки — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Иваньки — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Иваньки — село в Маньковском районе Черкасской области.